
Termin -{UCG}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Univerzitet Crne Gore